Oostwaard (Utrecht), voormalig kasteel en gerecht.
 Oostwaard (Biesbosch).
 Oostwaard (Wieringermeer), ontworpen dorp.